Jaguey kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Remolino (ort), Magdalena,

Se även
 Jagüey

Robotskapade Colombiaförgreningar